Koercja magnetyczna
 Koercja ferroelektryczna